James Turner – amerykański polityk, kongresmen z Maryland
 James Turner – amerykański polityk, gubernator Karoliny Północnej